Celeirós puede hacer referencia a:

en España 
Celeirós (Ribadeo), lugar de la parroquia de Covelas, concello de Ribadeo.
Celeirós (La Teijeira), lugar de la parroquia de Pedrafita, concello de La Teijeira.

en Portugal 
Celeirós (Braga), freguesia del municipio de Braga.
Celeirós (Sabrosa),  freguesia del municipio de Sabrosa.
 Celeirós (Friões), localidad de la freguesia de Friões, municipio de Valpaços.